Boggie kan avse:

Boggie – artistnamn för Boglárka Csemer
Boggi

Se även
Boogie